Името Радовци носят две български села:

 Радовци, област Велико Търново
 Радовци, област Габрово